Il termine "Napoletano" può genericamente riferirsi:
 alla città o comune di Napoli
 all'antico regno di Napoli
 alla soppressa provincia di Napoli
 all'attuale città metropolitana di Napoli

Linguistica 
 Napoletano o lingua napoletana – lingua romanza diffusa fin dal medioevo nei territori dell'Italia meridionale, e in particolare nell'ambito del regno di Napoli
 Napoletano o dialetto napoletano – il dialetto italiano meridionale parlato a Napoli

Persone
 Antonio Napoletano – vescovo italiano
 Roberto Napoletano – giornalista italiano e direttore de Il Messaggero

Pagine correlate 
 Napoletana (disambigua)
 Napolitano (disambigua)

Altri progetti